Натуральне число 906
 906 рік до нашої ери
 906 рік нашої ери